Weitzman ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Weitzman (1942–2019), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Stanley H. Weitzman (* 1927?), US-amerikanischer Fischkundler

Siehe auch:

 Weitzman-Plan
 Weitzman-Schema
 Weitzmann
 Weizman
 Weizmann